Rezek může být:

 Rezek (Krkonoše) – místní název v Krkonoších, osada příslušná k městu Jablonec nad Jizerou
 Rezek (Nové Město nad Metují) – místní název pro lázně v Novém Městě nad Metují.
 Rezek (příjmení) – české příjmení